En los videojuegos un personaje secreto (no debe ser confundido con un personaje fantasma) es generalmente un personaje jugador, aunque a veces puede ser también un personaje no jugador, con el que sólo se puede jugar, y en otros casos jugar contra él, tras haber completado determinada acción o una serie de requisitos.

Los personajes secretos son más comunes en los videojuegos de lucha, que se basan fundamentalmente en varios personajes. Sin embargo, pueden aparecer en diversos géneros.

En algunos casos, los personajes fantasmas son recompensas tras haber completado el videojuego, o determinadas acciones que se requieren para poder utilizar dichos personajes (a este proceso se lo describe generalmente como "desbloquear" o "destrabar" un personaje). Otros personajes, son más secretos, y se los puede clasificar como una suerte de huevo de pascua.

Algunos personajes secretos populares a veces regresan en las secuelas del juego original. En ocasiones, ciertos personajes no son completamente secretos, ya que aparecen como personajes no jugadores o como jefes o enemigos en un principio, para luego poder ser desbloqueados.

Personajes de videojuegos